Freddy Junior Talien dit "Tweny Montana", est un rappeur, compositeur et chanteur de musique urbaine né à Marigot, chef-lieu et capitale de la Communauté française de Saint Martin le .

Biographie 
Fils de sa mère Aleida Mercedes Troncoso et de son père Freddy Talien Jacobo, Montana a également 3 fils Eiden Talien, Kyro Talien et Kyle Talien et une fille Kylie Talien. 

Son premier single était Son Paketero en 2012 produit par Topo La Maskara qui est le producteur de Nicky Jam, Ludmilla, Mr. Vegas et plus encore.

Tweny Montana a gagné du terrain commercial en 2022 avec des rôles en vedette sur des morceaux d'artistes tels que l'artiste dominicain multi-platine El Cherry Scom.

Discographie 
• 2012 - Son Paketero (Prod. Topo La Maskara)

• 2017 - Quizás me vuelva a enamor

• 2021 - VENGO DE ABAJO (feat. BIGOBLIN)

• 2022 - Saint Martin (feat. Andy The Producer)

• 2022 - QUIEN ERES TU

• 2022 - PIKI PALI

• 2022 - Blin Blim Blin Blam

• 2022 - Pas de valeur Tienen

Références

Liens externes 
• Chaîne Youtube officielle

Naissance en octobre 1993